Червен терор е кампания на масови арести и екзекуции и може да се отнася за:

 Царство на терора или Големият терор („La Grande Terreur“) през 1794 г. по време на Великата френска революция
 Червен терор по време на т.нар. Ноемврийска революция в Германия през 1918 – 1919 г.
 Червен терор в Съветска Русия в периода 1918 – 1922 г.
 Червен терор по време на т.нар. Унгарска съветска република през 1919 г.
 Червен терор от републиканците по време на Испанската гражданска война през 30-те години на ХХти век.
 Червен терор по време на политическа кампания в Етиопия през 1977 – 1978 г.
 Червен терор от Червената гвардия в Китай в периода август 1966 – септември 1967 г.
 Терора, който следва след съветската окупация на Царство България през 1944 г. и държавния преврат от 9 септември 1944 г.

Вижте също 
 Бял терор